Rudolf hace referencia a:
 Rudolf Clausius, matemático y físico alemán;
 Rudolf Diesel, ingeniero alemán;
 Rudolf Eucken, filósofo alemán, premio Nobel de Literatura en 1908;
 Rudolf Hess, militar alemán y líder nazi;
 Rudolf Nuréyev, bailarín ruso; o
 Rudolf Serkin, pianista estadounidense.